Бравски Ваганац може бити:

 Бравски Ваганац (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација БиХ, БиХ
 Бравски Ваганац (Петровац), насељено мјесто у општини Петровац, Република Српска, БиХ